Bounder – bombardiere strategico sovietico
 Bounder – film del 1912
 Bounder – videogioco del 1986